Säsongen 2023 är IFK Göteborgs 118:e säsong, deras 91:a och 47:e raka i Allsvenskan. De tävlar i Allsvenskan 2023 och Svenska cupen 2022/2023. Tävlingssäsongen började med gruppspelet i Svenska cupen i februari och därefter ligaspelet som startade i april och avslutas i november.

Spelare

Spelartruppen 2023

Utlånade spelare

Resultat

Träningsmatcher

Allsvenskan

Ligatabell

Matcher

Svenska cupen 2022/2023

Gruppspel

Anmärkningar

Referenser 

Fotboll i Sverige 2023
Fotbollssäsongen 2023 efter lag
2023